Ridge kan avse:

 Ridge – en mothårs växande hårkam på ryggen hos en hund
 Ridge, Devon – en ort i Devon, England
 Ridge, Dorset – en ort i Dorset, England
 Ridge, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Ridge, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Ridge, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Ridge, Somerset – en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Ridge, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England